Michael York
 Michael York (1942) angol színész
 Michael York (1967) olimpiai ezüstérmes ausztrál gyeplabdázó
Mike York
 Mike York (1978) olimpiai ezüstérmes amerikai jégkorongozó